De Shaido-oorlog is in de boekenserie Het Rad des Tijds, geschreven door de Amerikaanse auteur Robert Jordan, een oorlog in het door burgertwisten verscheurde land Cairhien.

Aanleiding
Nadat Rhand Altor zich in Rhuidean tot de Car'a'carn - de Aiel zegswijze voor de Herrezen Draak - had uitgesproken, weigerde de stam der Shaido onder leiding van Couladin hem te erkennen (Couladin zelf was door de Verzakers gemerkt met de draken van de Car'a'carn). Ondanks pogingen tot vrede trokken de Shaido over de Rug van de Wereld en vielen Cairhien binnen. Na een plunderende opmars begon de stam de stad Cairhien te belegeren, de verdedigers Cairhienen en soldaten uit Tyr, gezonden door Rhand om Cairhien te veroveren en de rust en orde te herstellen.

Strijdverloop
Rhand zelf achtervolgt de Shaido met zijn eigen Aielleger. In samenwerking met zijn goede vriend Mart Cauton en zijn Tyreense legermacht weet Rhand het beleg van de Shaido rondom Cairhien te breken en de stam te verslaan. Couladin wordt daarmee gedood, en diens echtgenote Sevanna leidt de stam naar het noorden, naar Therins Dolk. Het einde van de Shaido-oorlog wordt algemeen neergelegd bij het opbreken van het beleg van Cairhien, hoewel de Shaido later nogmaals tegenover de Herrezen Draak komen te staan in de slag bij Dumais Bron.

Naamgeving
De Cairhienin blijven de Shaido-oorlog hardnekkig de Tweede Aieloorlog noemen, ondanks het feit dat een leger Aiel hen gered heeft van de dood door Couladin en zijn krijgers.

Het Rad des Tijds